Нижче наведено список 47 муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн.

Валь-де-Марн

Валь-де-Марн